Meunasah Gantung (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Meunasah Gantung (Kaway XVI), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing